MEF2D () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 521 амінокислот, а молекулярна маса — 55 938.

Кодований геном білок за функціями належить до активаторів, білків розвитку, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як апоптоз, транскрипція, регуляція транскрипції, диференціація, нейрогенез, ацетиляція. 
Білок має сайт для зв'язування з ДНК. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки